Saignes (Cantal)
 Saignes (Lot)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing